Son Altesse Royale peut désigner :
 Son Altesse Royale, un prédicat honorifique pour les membres de certaines familles royales.
 Son Altesse Royale (Double Whoopee)), un film américain de Lewis R. Foster sorti en 1929 ;
 Son Altesse Royale (Königliche Hoheit), un film allemand de Harald Braun sorti en 1953.